Andrea Lloyd (née en 1965), basketteuse américaine.
 Andrea Lloyd (née en 1971), athlète jamaïcaine.